Die Millî Lig 1961/62 war die vierte Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie startete am 26. August 1961 mit dem 1. Spieltag und endete am 18. Juni 1962 mit 38. Spieltag.

Meister wurde Galatasaray Istanbul. Es war der erste Gewinn der türkischen Meisterschaft für Galatasaray.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Relegation 

In dieser Saison wurden zwei Mannschaften zu den Aufsteigern hinzugefügt, da man in der nächsten Spielzeit mit 22 Mannschaften eine Saison spielen wollte.

Torschützenkönig 
Fikri Elma von Ankara Demirspor wurde mit 21 Toren Torschützenkönig der Saison 1961/62.

Die Meisterschaftsmannschaft von Galatasaray Istanbul

Weblinks 
 Saison 1961/62 angelfire.com
 

1961/62
Fußballsaison 1961/62